Латвійська футбольна Вища ліга 2017 — 26-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Спартакс.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Бабіте був дискваліфікований з Вищої ліги за проведення матчів з фіксованим результатом.
2. Клуб Лієпая взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубку Латвії 2017

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

1 раунд (1-14)

2 раунд (15-28)

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/20 листопада 2017

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Сайт Латвійської футбольної федерації  
 Чемпіонат Латвії на сайті uefa  
 Латвійська вища ліга на soccerway 

2017
Латвія